Переможцем турніру попереднього року був іспанець Рафаель Надаль. Цього року він вирішив брати участі через ризик для здоров'я в умовах пандемії коронавірусної хвороби.

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу присудили поразку в четвертому колі у матчі з Пабло Кареньйо Бустою. Джокович програв гейм на своїй подачі, рахунок став 5-6. Спересердя він ударив по м'ячу і випадково влучив у горло судді на лінії. Вона впала на землю, а Джоковичу присудили поразку.

Турнір виграв австрієць Домінік Тім, здолавши в фіналі представника Німеччини Александера Цверефа з рахунком 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-68-6.  Для Тіма це перший титул Великого шолома. Уперше в історії фіналів Відкритого чемпіонату США переможець зумів повернути плин гри, програвши перші два гейми.

Сіяні гравці 

Жирним шрифтом - продовжують змагання, 
(в дужках) - коло вибуття зі змагання

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

2020 у тенісі
US Open Series
Відкритий чемпіонат США з тенісу 2020